Giraldi ist ein häufig vorkommender italienischer Familienname, der die volkssprachliche Form des auch als Vornamen benutzten lateinischen Giraldus, Gyraldus oder Geraldus darstellt und somit auf den germanischen Namen Gerald zurückgeht.

Namensträger

Vorname 
 Giraldus Cambrensis (1146–1223), walisisch Gerallt Cymro, deutsch Gerald von Wales, ein normannisch-walisischer Adeliger und Archidiakon

Familienname 
 Franco Giraldi (1931–2020), italienischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Giambattista Giraldi (1504–1573), italienischer Dichter, Schriftsteller, Philosoph und Mediziner der Renaissance
 Giuseppe Giraldi (1848–1901), italienischer Geistlicher und Botaniker
 Guglielmo Giraldi, italienischer Maler der Frührenaissance
 Guglielmo Pecori Giraldi (1856–1941), italienischer Marschall und Senator
 Lilio Gregorio Giraldi (1479–1552), italienischer Gelehrter, Mythograph und Dichter der Renaissance, siehe Lilius Gregorius Giraldus
 Philip Giraldi (* 1946), US-amerikanischer CIA Agent, Kolumnist und Fernsehkommentator
 William Giraldi (* 1974), US-amerikanischer Kritiker, Essayist und Schriftsteller 

Familienname
Italienischer Personenname